Muara Bulian (plaats), een plaats in Indonesië
Muara Bulian (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing